Ва́генштайн () — немецкая (идишская) фамилия. Известные носители:

 Вагенштайн, Анжел (род. 1922) — болгарский кинорежиссёр, сценарист, писатель и общественный деятель.
  (1945—1996) — болгарский кинооператор.
  (род. 1951) — болгарский книгоиздатель.
  (1930—1996) — болгарский кинооператор.